Николай Гаранин:
 Гаранин, Николай Петрович (1929—2012) — российский учёный, ректор и основатель Московской государственной академии водного транспорта.
 Гаранин, Николай Филиппович (1913—1985) — советский коневод, Герой Социалистического Труда.